„Dark Endless“ е дебютен студиен албум на блек метъл групата „Marduk“. Записан и миксиран в Hellspawn Studios за четири дни, през юни 1992 г. и издаден през декември от No Fashion Records. Както много от ранните блек метъл албуми, и този смесва блек метъл вокали с дет метъл звучене. През 2006 г. е преиздаден. Също така, има християнска ънблек метъл група с името „Dark Endless“, кръстена на албума.

Състав 
 Андреас Акселсон – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – китара
 Рикард Калм – бас
 Йоаким Гьотберг – барабани, вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1992 година
Дебютни албуми